

Patronymes 
 Georges Rouquier (1909-1989), acteur et réalisateur français ;
 Louis Rouquier (1863-1939), écrivain occitan et homme politique français (maire de Levallois-Perret) ;
 Raphaël Rouquier (1969- ), mathématicien.